Kusmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kusmyrtjärnet, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Kusmyrtjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn